Thornburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Thornburg (Arkansas)
 Thornburg (Iowa)
 Thornburg (Kansas)
 Thornburg (Pennsylvania)
 Thornburg (Virginia)

Thornburg ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Newton Thornburg (1929–2011), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tyler Thornburg (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Thornburgh